Kalmár Sándor (1838–1919) matematikus, altengernagy, utazó
 Kalmár Sándor (1860–1941) teológiatanár
 Kalmár Sándor (1947) közgazdász
 Kalmár Sándor (1947) repülőmodellező